Kokpit (kabina pilota) – wydzielone pomieszczenie statku powietrznego przeznaczone dla załogi pilotów, sterujących jego lotem. Znajdują się tu wszystkie urządzenia służące do sterowania samolotem.

Do obsługi kokpitu wyposażonego w elektroniczny system przyrządów lotu (EFIS) wystarczą dwie osoby, jednak ze względu na zmęczenie i stres na dłuższych trasach na pokładzie może znajdować się więcej pilotów. 
Zgodnie z wymogami ICAO każdy samolot rejsowy poniżej wysokości 10 000 stóp (FL100) musi zachować tzw. kokpit sterylny, czyli nikt poza pilotami nie może w nim przebywać, nawet pozostali członkowie załogi (stewardesa, steward). Dopiero po przekroczeniu tej wysokości piloci mogą wpuścić innych członków załogi do kokpitu.

Przypisy 

Konstrukcja statków powietrznych